USS Forrest Sherman je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Forrest Sherman (DDG-98) 
 USS Forrest Sherman (DD-931)

Forrest Sherman